Моисеенки  — топоним:

Белоруссия 
 Моисеенки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Моисеенки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Моисеенки — деревня в Городищенском сельсовете Шкловского района Могилёвской области.
 Моисеенки — деревня в Каменнолавском сельсовете Шкловского района Могилёвской области.